Drużynowe mistrzostwa Europy w badmintonie – zawody organizowane przez Badminton Europe (BE) co dwa lata. Po raz pierwszy został rozegrany w 2006 roku w Salonikach. Zawody przeprowadzane są dla kobiet i mężczyzn. Od 2014 roku nie są rozgrywane mecze o trzecie miejsce, więc na najniższym stopniu podium sklasyfikowani są przegrani w półfinałach.

Edycje

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w badmintonie

Linki zewnętrzne 
 Drużynowe mistrzostwa Europy na stronie BE

Drużynowe mistrzostwa Europy w badmintonie